En Pologne, Leszczyny peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Leszczyny, village

dans la voïvodie de Łódź
 Leszczyny, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Leszczyny, village du powiat de Lipsko
 Leszczyny, village du powiat de Szydłowiec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Leszczyny, village du powiat de Gorlice
 Leszczyny, village du powiat des Tatras

dans la voïvodie de Podlachie
 Leszczyny, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Leszczyny, village du powiat de Kielce 
 Leszczyny, village du powiat de Końskie